Qiterliit bezeichnet:
 Qiterliit (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qiterliit (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland